Адамит — многозначный термин:

 Адамит — второе название минерала адамина (от английского названия Adamite).
 Адамит — общее название приверженцев христианской секты, проповедовавших возвращение к святости и невинности первобытных людей в раю — Адама и Евы.
 Адамит — кибуц в Северном округе Израиля, расположенный в Западной Галилее.